Plusieurs navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Herald, qui signifie héraut en français :

l, acheté par lUS Navy en  grâce au Naval Act of 1798. Il participe à la quasi-guerre avant d'être revendu en 1801;
lUSS Herald (1861), un voilier faisant partie des 16 baleiniers achetés par lUS Navy en septembre 1861 qui feront partie de la ;
l, un mouilleur de mines de classe Auk lancé en  et revendu au Mexique en 1973.

Herald